Mama Floare, pe numele de Călbază Floarea, (n. 16 decembrie 1933,  comuna Urmeniș, Bistrița Năsăud - d. 23 decembrie 2022, Bistrița-Năsăud )a fost membru al corului din Urmeniș timp de 60 de ani. A fost cu gândul la urmași până la ultima suflare, fiindu-le sprijin si ajutor

Copilăria
Jurcan Floarea s-a născut la data de 16 decembrie 1933 din părinții Ioan și Maria Jurcan, în comuna Urmeniș, județul Bistrița-Năsăud. A copilărit într-o familie mare, alături de cele 3 surori si 2 frati. În ciuda sărăciei și războiului petrecut în anii copilăriei, Floarea a dat dovada de o fată bună, înțeleaptă și harnică având note bune la școala din Urmeniș unde a urmat 4 clase, ascultând de părinți, îngrijind de frații mai mici și ajutând la muncile de pe lângă casă. Fiind sprijinul zilnic al părinților săi îi ajuta făcându-le de mâncare, făcând curățenie în casă, dându-le de mâncare animalelor și la sfârșit de săptămână după școală chiar ajutându-i la muncile câmpului pentru a termina mai repede.

Plecarea din sânul familiei 
O dată cu plecarea sa din sânul familiei, s-a căsătorit cu Călbază Dănilă în anul 1950, rămânând în satul natal. Pentru soțul ei a fost un stâlp de susținere, îngrijindu-l zilnic cum putea mai bine, ajutându-l la muncile de pe lângă casă făcând atât treburi femeiești cât și bărbătești.

Urmașii 
La 5 ani după căsătorie Floarea a dat viață unei fetițe, Măricica, câțiva ani mai tarziu a dat naștere a înca o fetiță, numind-o după ea, Floarea.  O dată cu creșterea fetelor, Măricica a plecat la oraș, la Cluj, urmâd-o și sora mai mică. Deșii Floarea nu prea era de acord să plece de lăngă ea, a acceptat cu greu plecarea fetelor. Fetele la rândul lor au dat viață niștor copii, Măricica dând naștere la 2 fete, Nicoleta și Cosmina, iar sora mai mica a Maricicai la 3 copii. Floarea i-a iubit ca pe ochii din cap, fiind o bunică iubitoare avâdu-i în grijă de mici, învățându-i de frica de Dumnezeu și ducându-i cu ea la biserică. Totul mergea bine pana cand sotul Mamei Floare s-a imbolnavit. 
După ce timpul a reparat rănile, a apărut primul stră-nepot al Floarei, David. După o vreme au mai venit trei stră-nepoți,  Ilaria, Vlad și Sandra, i-a iubit mult. La fel și pentru ei a fost un model de credință și putere, le-a arătat cum trebuie iubită Biserica și pe Dumnezeu.

Rolul în viață 
După plecarea fetelor și-a găsit chemarea către Dumnezeu, mergând cu regularitate în fiecare duminică la biserică pentru a se ruga și a cânta în cor, era o femeie credincioasă mergând duminică de duminică la biserică, astfel având o viață lungă, cu sănătate, înconjurată de iubirea și grija celor dragi. A fost o femeie harnică și muncitoare, îngrijindu-și cu multă dragoste și implicare nepoții, pe care i-a indrumat spre credință, putere și munca. S-a bucurat de cei 4 strănepoți pe care îi aștepta cu nerăbdare să îi treacă pragul. A frecventat Biserica cu regularitate, făcând parte din Corul Bisericii din Urmeniș timp de 60 de ani. Dumnezeu a iubit-o și a decis să îi curme suferința, chemând-o la El.

Scurt mesaj 
Mama Floare a fost un exemplu demn de urmat. A fost o femeie harnica, avand grija de casa si de copii, nepoti si stranepoti, grijulie, ingrijindu-si cu atentie urmasii, iubitoare, iubindu-si toti cei apropiati.